Kraton steht für:

 Kraton, in der Geologie ein sehr alter Festlandskern
 Kraton (Palast), in Indonesien und Malaysia eine Palastanlage eines Sultans oder Rajas
 Kraton (Kecamatan), Distrikt (Kecamatan) innerhalb der Stadt (Kota) Yogyakarta